Frontpage (englisch Front page) steht für:
 die erste Seite von Publikationen, siehe Titelseite
 die Hauptseite bzw. Startseite einer Website, siehe Homepage
 Frontpage (Zeitschrift), Szenezeitschrift im Bereich elektronische Musik und Technokultur

FrontPage steht für:
 Microsoft FrontPage, Programm zum Erstellen und Verwalten von Webseiten

The Front Page steht für:
 The Front Page, deutscher Titel Reporter (Theaterstück), Broadway-Komödie von Ben Hecht und Charles MacArthur (1928)
 The Front Page (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Lewis Milestone, Verfilmung des Theaterstücks (1931)
 The Front Page, deutscher Titel Extrablatt (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Billy Wilder, Verfilmung des Theaterstücks (1974)
 The Front Page (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1949–1950)